Зятковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Зятковцы — посёлок в Гайсинский район Винницкой области.
 Зятковцы — село в Гайсинском районе Винницкой области.